Бов:

 Бов — село в Болгарии.
 Бов — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.
 Бов — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Эммануэль Бов () — псевдоним французского писателя Эммануэля Эммануиловича Бобовникова (1898—1945).